Trinity United Methodist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Trinity United Methodist Church (Colorado), ID-Nr. 70000161
 Trinity United Methodist Church (Michigan), ID-Nr. 82002921
 Trinity United Methodist Church (Tennessee), ID-Nr. 09000537
 Trinity United Methodist Church (Virginia), ID-Nr. 89001894